Бивердам има више значења:
 Бивердам (Невада)
 Бивердам (Охајо)